Bekker, nume de persoană de , ortografiat de asemenea și Becker, se poate referi la:
 August Immanuel Bekker, filolog și critic german
 Balthasar Bekker (1634–1698), preot olandez, autor de scrieri teologice
 Mihail Bekker, istoric al celui de-al Doilea Război Mondial din Republica Moldova
 Paul Bekker (1882–1937), critic de muzică german
 Mieczysław G. Bekker (1905–1989), inginer și om de știință polonez
 Daniel Bekker (n. 1932), boxer din Africa de Sud 
 Martynas Švėgžda von Bekker, violonist lituanian
 Byron Bekker (n. 1987), sportiv speedway din Africa de Sud

Vezi și 
 Becker